Glossner oder Gloßner ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Gloßner (1837–1909), deutscher katholischer Theologe und Philosoph
 Ottoarndt Glossner (1923–2010), deutscher Jurist und Pionier der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit
 Wolf Gloßner (1946–2017), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer